Register (von lateinisch regerere „eintragen“) steht für:

 Register (Nachschlagewerk), alphabetische Liste von Begriffen oder Bezeichnungen
 Register (Prozessor), verschiedene spezialisierte Speicherbereiche von Prozessoren
 Register (Druck), das genaue Aufeinanderpassen der Druckseiten des Satzspiegels auf der Vorder- und Rückseite
 Register (Kunst), die horizontale Gliederung eines Bildes oder Reliefs in formal selbständige Zonen oder Schichten
 Register (Musik), im Allgemeinen getrennt oder gemeinsam ansprechbare spielbare Klangräume eines Klangkörpers
 Register (Akkordeon), Teil eines Akkordeons
 Register (Orgel), eine Pfeifenreihe gleicher Klangfarbe oder Bauart
 Register (Diplomatik), Verzeichnis von Briefen oder Urkunden einer Kanzlei oder eines Notars
 Register, Mittel zur Gliederung einer Akte, siehe Aufbau einer Akte
 Register, in der Sprachwissenschaft die funktionsspezifische Sprechweise, siehe Sprachebene
 The Register, britisches Internet-Magazin (ab 1994)
 Register (Georgia), Ort in den USA

Siehe auch:

 Registratur (Akten)
 Registry (Begriffsklärung)
 Registrierung (Begriffsklärung)